Osoby o tym nazwisku:
 Jamie Oleksiak – kanadyjsko-amerykański hokeista
 Michał Oleksiak – polski żołnierz podziemia
 Stanisław Oleksiak – polski żołnierz podziemia
 Tomasz Oleksiak – polski sportowiec